

Codici 
 WAZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Warwick (Australia)

Cinema
 WΔZ – film del 2007 diretto da Tom Shankland